Güldenstein ist der Name folgender Orte:
 Gut Güldenstein in Harmsdorf in Schleswig-Holstein
 Güldenstein (Heinersreuth), Wüstung der ehemaligen Gemeinde Heinersreuth, heute ein Gemeindeteil des Marktes Presseck im Landkreis Kulmbach, Bayern

Güldenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Güldenstein (1822–1891), deutscher Bildhauer
 Gustav Güldenstein (1888–1972), deutscher Musiklehrer